Fogadjisten, Suceava megye
 Iacobești (Fehér megye)